Сен-Мар'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сен-Мар'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда